Фогараши () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Фогараши, Бела (1891—1959) — венгерский философ-марксист.
 Фогараши, Ласло (род. 1980) — венгерский композитор, музыкальный исполнитель.
 Фогараши, Тибор (род. 1969) — венгерский шахматист, гроссмейстер (2003).